Die Toyota Series Championships 1981 waren ein Tennisturnier der Damen in East Rutherford. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 14. bis 20. Dezember 1981 statt.

Einzel

Gruppe 1

Gruppe 2

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Doppel

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1981
Tennisturnier in East Rutherford